Пайлът Пен Тенис 2010 е 42-рото издание на Пайлът Пен Тенис. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Ню Хейвън, Кънектикът от 23 до 29 август.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Ню Хейвън Оупън